Amfreville-les-Champs (Eure)
 Amfreville-les-Champs (Seine-Maritime)
ook:
andere gemeenten met de naam Amfreville